Kvarnön kan syfta på: 
 Kvarnön, Hedesunda
 Kvarnön, Motala
 Kvarnön, Ornö